Сезон 1980/1981 став другим в історії хокейної команди харківського «Динамо». На першому етапі посіли третє місце в західній зоні другої ліги і взяли участь у турнірі кращих колективів своєї групи.

Перший етап

Другий етап 
На другому етапі шість кращих команд другої ліги грали проти клубів з першої ліги, котрі посіли на першому етапі місця з 11 по 16.

Стосунки з суперниками у перехідному турнірі:

Статистика 

 Старший тренер — Єгоров Валентин Михайлович (1937)
 Начальник команди — Биков Віктор Васильович (1943)
 Тренер — Макренський Юрій Євгенович (1945)
 Тренер — Мотовилов Анатолій Геннадійович (1946)

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат СРСР  на сайті «Хоккейные архивы»  
 «Динамо» (Харків) у сезоні 1980/1981  на Eliteprospects  
 Литвин Юрий Валерьевич. История харьковского Динамо  
 
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвертый эшелоны 1980/1981 — 1984/1985. Молодежные и юношеские чемпионаты СССР 1980/1981 — 1984/1985. // Под общей редакцией Александра Серебринникова. — Москва, 2015. — 232 с.   

ХК Динамо (Харків)
1980 у хокеї з шайбою
1981 у хокеї з шайбою
Хокей у СРСР